Confederação Brasileira de Remo

Histórias em quadrinhos  
Comic Book Resources, site informativo sobre histórias em quadrinhos.
cbr, um dos formatos digitais de histórias em quadrinhos

Honda CBR
Honda CBR 600RR
Honda CBR 450 SR Aerosport]
Honda CBR 250
Honda CBR 954RR Fireblade
Honda CBR 1000F
Honda CBR 1100XX SuperBlackbird
Honda CBR 400 RR
Honda CBR 929RR Fireblade
Honda CBR 600F
Honda CBR1000RR

Desambiguações de siglas